Kim So-yeon peut désigner :
 Kim So-yeon, poétesse sud-coréenne née en 1967 
 Kim So-yeon, femme politique sud-coréenne née en 1970 
 Kim So-yeon, actrice sud-coréenne née en 1972
 Kim So-yeon, modèle sud-coréenne née en 1978
 Kim So-yeon, actrice sud-coréenne née en 1980
 Kim So-yeon, actrice sud-coréenne née en 1983 
 Kim So-yeon, actrice sud-coréenne née en 1984
 Kim So-yeon, actrice sud-coréenne née en 1996
 Kim So-yeon, actrice sud-coréenne née en 2002